Cobblers Knob steht für:

 Cobblers Knob (Kentucky), Ort im US-Bundesstaat Kentucky	

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Cobblers Knob (Idaho)	
 Cobblers Knob (New York)	

Siehe auch:
 Cobble Knob